Гранта () — слово давньоанглійського походження. Має такі значення:

 Гранта — колишня назва річки Кем у Кембриджширі
 Гранта — назва двох приток річки Кем на сході Англії
 «Гранта» — літературний журнал та видавництво Великої Британії, названий на честь колишньої назви річки Кем

Див. також 

 LADA Granta — бюджетний передньопривідний автомобіль Волзького автомобільного заводу